Konary steht für:

 Konary (Wińsko), Ortsteil von Powiat Wołowski, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen; 1933–1945: Kunern, Ortsteil von Winzig, Kreis Wohlau
 Konary (Przeworno), Dorf in der Gemeinde Przeworno, Powiat Strzeliński, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen; 1933–1945: Kunern, Gemeinde Prieborn, Niederschlesien
 Konary (Miejska Górka), Dorf in der Gmina Miejska Górka, Powiat Rawicki, Woiwodschaft Großpolen, Polen